Ulea kan syfta på:

 Ulea (släkte) – ett släkte bladmossor
 Ulea (kommun) – en kommun i Spanien
 Ulea (kommunhuvudort) – kommunens huvudort